«Загле́мбе» () — польский профессиональный футбольный клуб из Любина, выступающий в Экстраклассе. Домашним стадионом клуба является «» вместимостью около 16 000 зрителей.

История 
Датой основания клуба считается 1946 год, когда в Любине была образована первая футбольная команда «Завиша». Затем клуб неоднократно менял названия, прежде чем в 1966 году обрёл своё настоящее имя. В 1975 году клуб получил профессиональный статус и вышел во 2 лигу Польши. Через 10 лет, в 1985, «Заглембе» вышел в 1 лигу страны и переехал на новый «Горный стадион», вмещающий 35 000 человек, на котором выступает и сегодня. В 1990 году команда впервые приняла участие в еврокубке, но выбыла в 1 раунде Кубка УЕФА, дважды проиграв итальянской «Болонье» 0-1.

В 1991 году, под руководством Мариана Путеры, Заглембе впервые в своей истории стал чемпионом страны. В том же году состоялся дебют в Кубке Чемпионов, в котором Заглембе уступил датскому «Брондбю» в 1 раунде. Сначала проиграв 0-3, вторую встречу «Любин» выиграл 2-1.

В 1995 году, пройдя предварительный раунд Кубка УЕФА, обыграв армянский «Ширак» (0-0, 1-0), выбыл в 1 раунде, разгромно уступив итальянскому Милану (0-4, 1-4).

В 2005 и 2006 году Заглембе дважды выходил в финал Кубка Польши, но оба раза проигрывал. Сначала «Дискоболии» 0-2 и 1-0, а затем «Висле» (Плоцк) 2-3 и 1-3.

В 2006 году «Заглембе», уступив в 1 квалификационном раунде минскому «Динамо» (1-1, 0-0), выбыл из кубка УЕФА.

В 2007 году команда во второй раз в своей истории завоевала золото чемпионата Польши. В том же году «Заглембе» покинул Лигу Чемпионов, проиграв румынской «Стяуа» (0-2, 1-2) во 2 квалификационном раунде.

В 2012 году клуб нанял нового тренера, бывшего полузащитника сборной Чехии, Павла Гапала, который ставит перед командой амбициозные цели. Новый специалист хочет поднять команду из середины таблицы, завоевать новые трофеи и ещё больше развить молодёжный футбол в городе.

Прежние названия 

 1946—1949 — «Завиша»
 1949—1951 — «Гвардия»
 1951—1953 — «Спонья»
 1953—1959 — «Завиша»
 1959—1960 — KGHM
 1960—1966 — Горник
 1966 — по сей день — «Заглембе»

Достижения 
 Чемпионат Польши
  Чемпион (2): 1990/91, 2006/07
  Вице-чемпион (1): 1989/90
  Бронзовый призёр (2): 2005/06, 2015/16
 Кубок Польши
  Финалист (3): 2004/05, 2005/06, 2013/14
 Кубок лиги  Финалист (1): 2000/01
 Суперкубок Польши  Обладатель (1): 2007
  Финалист (1):' 1991

 Выступления в еврокубках 

 Текущий состав 

 Известные игроки 

  Вадим Роговской
  Вадим Фирсов
  Мацей Ивански
  Ярослав Крупский
  Адам Зеер (Золотая бутса лучшего футболиста Польши 1991 года)
  Ярослав Бако
 Мариуш Левандовский
  Илья Жигулёв

Примечания

 Ссылки Официальный сайт ''

Футбольные клубы, основанные в 1945 году
Футбольные клубы Польши
Любин